Макшеево — название населённых пунктов в России:

 Макшеево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Макшеево — село в Коломенском районе Московской области.
 Макшеево — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Макшеево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Макшеево — деревня в Новомосковском районе Тульской области.